Asaba steht für:
 Asaba (Nigeria), nigerianische Stadt

Asaba ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Alexejewitsch Asaba (1932–1988), sowjetischer Schachkomponist